Tarasca puede referirse a:

La tarasca, monstruo mitológico originario del folclore del sur de Francia (especialmente de la ciudad de Tarascon) y que se procesiona en algunas pequeñas ciudades del sur de Francia y algunas poblaciones de España siendo la más destacada la de Granada con ocasión de la festividad del Corpus Christi.
La cultura tarasca, que se desarrolló en el período postclásico en el estado de Michoacán, en México.
La etnia tarasca, descendiente de los antiguos tarascos.
La lengua tarasca, hablada por los descendientes de esa cultura.
La Meseta Tarasca o Purépecha, una región del estado de Michoacán, en México.
Una mujer fea.
En el juego de rol Dungeons & Dragons, la tarasca es el máximo reto al que se pueden enfrentar los héroes. Se trata de una inmensa bestia con aspecto de tortuga bípeda, absolutamente estúpida pero de casi infinito poder.
En fútbol argentino, "Tarasca" era el sobrenombre del jugador Domingo Tarascone (1903-1991), que jugó en Boca Juniors y la selección nacional.

Sobre la palabra tarasco
Es importante decir que tarasco es la denominación dada por los conquistadores españoles al pueblo purépecha, si bien históricamente el término ha trascendido mediante el dominio cultural de los españoles, los integrantes del pueblo purépecha argumentan que tarasco es despectivo, por lo que en honor a los valores humanos y del conocimiento se debe usar purépecha.